Een verkeersweg:
 N612 (België)
 N612 (Frankrijk)
 N612a (Frankrijk)
 N612 (Nederland), zie Provinciale weg 612

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing